Димитър Константинов Гулабчев е български общественик, деец на българското възраждане в Югозападна Македония.

Биография 
Гулабчев е роден в големия български град Лерин, Османската империя, днес Флорина, Гърция в семейството на Екатерина и свещеник Константин Гулабчев, председател на Леринската българска община. В 1882/1883 година отваря българско училище в родния си град, в което работи безплатно. Едновременно с това отваря и българска книжарница с книги на протестантската пропаганда. Член е на Леринската българска община и е сред най-видните ѝ дейци. След Хуриета преподава в Леринското българско училище.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Български книжари
Протестантство в България
Родени в Лерин
Членове на Леринската българска община